Riegersburg steht für:
 Riegersburg (Steiermark), Gemeinde in der Steiermark
 Riegersburg (Gemeinde Hardegg), Katastralgemeinde im Waldviertel, Niederösterreich
 Riegersburg (Burg), Burg im Bezirk Südoststeiermark innerhalb der gleichnamigen Gemeinde Riegersburg (Steiermark)
 Schloss Riegersburg, seit 2017 Schloss Ruegers, Schloss in Riegersburg innerhalb der Gemeinde Hardegg  (Niederösterreich)